De vijfde golf (roman), jeugdroman van Rick Yancey uit 2013
 The 5th Wave (film), film uit 2016 gebaseerd op de gelijknamige roman
 The 5th Wave (gag), wekelijkse gag van Rich Tennant die startte in 1981